Die Liste der Länderspiele der tahitischen Fußballnationalmannschaft enthält alle Spiele der tahitischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Spiele als Tahiti oder die Gegner, z. B. im Rahmen der Ozeanienmeisterschaften und Pazifikspiele, noch nicht der FIFA angehört haben, werden von der FIFA nicht gezählt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 OM = Ozeanienmeisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage Tahitis
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg Tahitis
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden

Liste der Länderspiele

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen 
Tahiti war erster Gegner für Tonga, Tuvalu und die Cook-Inseln, von denen Tuvalu und die Cook-Inseln in dem Spiel ihre höchste Niederlage hinnehmen mussten. Zudem mussten die Salomonen und Westsamoa Samoa ihre höchste Niederlage gegen Tahiti hinnehmen.

Einzelnachweise

Weblinks 
- Tahiti International Matches (Stand: 6. Juni 2004, letzte Aktualisierung am 30. Oktober 2005)
FIFA-Länderspielstatistik Tahitis

Tahiti
!